Farbcodierung (auch Farbkodierung) steht für:
 die Kennzeichnung mittels normierter Farben, siehe Kennfarbe
 die Farbschlüssel in wissenschaftlichen Bildern, siehe Falschfarbendarstellung
 die Farbkodierung auf Widerständen (elektrische Bauelemente)